Rothebach ist ein Fließgewässername:
 Rothebach (Altenau), linker Zufluss der Altenau bei Klein Denkte, Gemeinde Denkte, Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen
 Rothebach (Lippe), rechter Zufluss der Lippe bei Heddinghausen, Stadtteil Bentfeld, Delbrück, Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen; Abfluss des Heddinghauser Sees
 Rothebach (Pader), rechter Zufluss der Pader in Paderborn, Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Rothbach
 Röthebach
 Rothenbach (Begriffsklärung)
 Rottebach
 Rottenbach